Изабе́ль Мари́-Жозе́ Нанти́ (; родилась 21 января 1962 года в Вердене, департамент Мёз) — французская актриса театра и кино.

Биография 
По матери является норвежкой, отец — француз. Начинала карьеру, играя в театре в Бар-ле-Дюке, затем переехала в Париж. Там она поступила на театральные курсы Флорента (Cours Florent), а позднее и сама стала там преподавать. В 1983 году снялась в своём первом фильме «Les Planqués du régiment». Наиболее известна как актриса второго плана. Играет эпизодические, но запоминающиеся роли в таких популярных фильмах, как Пришельцы, Амели, Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра. В 2003 году состоялся её дебют в качестве режиссёра (а также сыграла одну из главных ролей) в фильме «Le bison (et sa voisine Dorine)» («Любовь зла»). В 2011 году сыграла одну из главных ролей в комедии 100 миллионов евро.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Режиссёры Франции
Киноактрисы Франции
Сценаристы Франции